Ханде Догандемир (; род. , , Турция) — турецкая актриса и телеведущая.

Биография 

Ханде Догандемир окончила Анкарский университет по специальности «социология». На старшем курсе обучения в университете она уехала в город Лилль (Франция) по программе ERASMUS.

Ханде бегло говорит на французском и английском языках.

После учёбы, наряду с работой дипломированного социолога, Догандемир начала свою актёрскую карьеру. Она привлекла к себе внимание, снявшись в рекламном ролике компании Browni вместе с турецким актёром Нехат Ислер.

В 2017 было подтверждено, что Ханде примет участие в съёмках последнего сезона сериала Великолепный Век: Кёсем, сыграв молодую Турхан-султан.

Личная жизнь 

Состояла в длительных отношениях с актёром Оканом Ялабык. В 2015 году пара рассталась. Вскоре после этого турецкие СМИ заявили о её романе с Энгином Озтюрком, предоставив снимки с их свидания. В 2016-2018 годах встречалась с Мерт Фыратом.

Примечания 

Актёры телевидения Турции